Професіональна футбольна група А 2001–02 — 78-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Болгарії. Титул чемпіона втретє поспіль здобув Левскі.

Клуби

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Нафтекс (Бургас) у 2001 році до зимової перерви чемпіонату мав назву «Нафтохімік».

Позначення:

Результати

Чемпіонська група

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб ЦСКА (Софія) взяв участь у Кубку УЄФА 2002—2003 як фіналіст Кубка Болгарії 2001—2002.
2. Клуб Нафтекс (Бургас) у 2001 році до зимової перерви чемпіонату мав назву «Нафтохімік».

Позначення:

Результати

Група за виліт

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Професіональна футбольна група А на soccerway 
 Професіональна футбольна група А на rsssf  

2001–02
Болгарія
Болгарія
2001 у болгарському спорті
2002 у болгарському спорті